L'État américain de l'Illinois est divisé en , qui ont le statut de ,  ou .

Les conditions de création d'une nouvelle municipalité peuvent varier selon les comtés, mais une  doit compter au moins  lors de sa création. Les municipalités de plus de  ont automatiquement un gouvernement «  » (dont le mode de fonctionnement est propre à chaque ville) ; sous ce seuil, un référendum est nécessaire.

Liste

Voir aussi

Articles connexes 
 Townships de l'État de l'Illinois
 Comtés de l'État de l'Illinois

Notes et références 

Illinois
Municipalites